Discepoli – plurale di discepolo
 Gian Cesare Discepoli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovan Battista Discepoli – pittore svizzero-italiano